

Lokalizacje

Niemcy 
 Wiesau – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Wiesau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth
 Wiesau – rzeka, dopływ Waldnaab

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Łączna
 Radwanice